— киножанр, подразумевающий собой историю о супергероях (обычно в виде сериала). В этих сериалах присутствует большое количество спецэффектов. Этот жанр присутствует в Японии (наиболее массово), США, Таиланде, Филиппинах и Бразилии.

Токусацу также можно определить как «фантастическое кино со спецэффектами про супергероев».

Жанр возник в 50-е годы. Обычно классический сериал в жанре токусацу повествует о том, как один или несколько героев, обладающих некими суперспособностями, используют свои силы для сражения с различными силами зла (от террористических организаций до армий демонов и пришельцев из космоса). Суперспособности герои получают от своих суперкостюмов или высокотехнологичных, или магических устройств, или будучи превращенными в киборгов и т. д. и т. п. Схватки героев с монстрами наполнены сценами применения боевых искусств, фантастического оружия и магии (в зависимости от конкретного сериала).

Представители жанра 
 «Super Sentai».
 Самым популярным японским токусацу считается «Ultraman», идущий с 1966 года.
 Вторым по популярности считается сериал «Наездник в маске». 
 В западной культуре наиболее популярный представитель сериал «Могучие рейнджеры» (Адаптация Super Sentai начиная с Zyuranger).

Примечания

См. также 
 Кайдзю

Кинематограф Японии
Токусацу